Butinia parnassica är en flockblommig växtart som beskrevs av Theodor Heinrich von Heldreich och Carl Fredrik Nyman. Butinia parnassica ingår i släktet Butinia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
parnassica